Râul Brebu se poate referi la:

 Râul Brebu, Bâsca Mică
 Râul Brebu, Doftana
 Râul Brebu, Slănic
 Râul Brebu, Timiș

Altele 
 Râul Breboaia

Vezi și 
 Brebu (dezambiguizare)

 Râul Brebina (dezambiguizare)

Toponime românești